Manus pode designar:
 Ilha Manus, uma ilha da Papua-Nova Guiné;
 Manus, uma província da Papua-Nova Guiné;
 placa de Manus, uma placa tectónica no Oceano Pacífico;
 Manus (anatomia), o termo em zoologia para a porção distal do membro anterior de um animal (incluindo a mão humana).

Desambiguações de topônimos